Black Bob ist das Pseudonym bzw. der Spitzname folgender Personen:

 Black Bob (Musiker), US-amerikanischer Bluespianist
 Black Bob, Spitzname von Robert Craufurd (1764–1812), schottischer Soldat
 Black Bob, Spitzname von Bob Tucket (* 1948), Boxer aus Saint Kitts and Nevis

Siehe auch:

 Bob Black
 Robert Black